Conners ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Conners (1883–1933), US-amerikanischer Schauspieler, Dramatiker und Drehbuchautor
 Gene Conners (1930–2010), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Joseph Conners (* 1987), englischer Wrestler

Siehe auch:
 Connors
 Conner